algemeen: objecten die op een of andere wijze samenhang met elkaar vertonen, zie ook collectie
 Museum Inventarisatie Project, zie MusIP

  Deelcollectie
Bibliotheekwezen
Museum